Saint-Louis, St-Louis, St. Louis oder Saint Louis steht für:
 St-Louis, verschiedene nach dem Heiligen Ludwig benannte Kirchen, siehe Ludwigskirche#Frankreich
 Ordre de Saint Louis, königlich französischer Orden
 Hôpital Saint-Louis, Pariser Krankenhaus
 Saint Louis Cemetery, Friedhof in New Orleans, Louisiana
 St. Louis (Schiff, 1929), Passagierschiff der HAPAG-Reederei
 St. Louis (Schiff, 1895), ehemaliges US-amerikanisches Passagierschiff
 Spirit of St. Louis, das Flugzeug, mit dem Charles Lindbergh 1927 die erste Alleinüberquerung des Atlantiks gelang
 St. Louis Blues (Lied), Lied von W. C. Handy
 St. Louis Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 St. Louis Gasoline Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 St. Louis Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 St. Louis Automotive Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Ludwig IX. (Frankreich) (Ludwig der Heilige), (1214–1270), König von Frankreich
 Ludwig von Toulouse (1274–1297), Heiliger der katholischen Kirche
 Fabienne St. Louis (* 1988), eine französische Profi-Triathletin aus Mauritius
 France St. Louis (* 1958), kanadische Eishockeyspielerin
 Martin St. Louis (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Saint-Louis, Beiname von Joseph Lajeunesse (1818–1904), kanadischer Musiker und Musikpädagoge

Orte in den Vereinigten Staaten:
 St. Louis, Stadt im Bundesstaat Missouri
 East St. Louis, Stadt im Bundesstaat Illinois
 St. Louis (Michigan), Kleinstadt im Bundesstaat Michigan
 St. Louis (Oklahoma), Dorf im Bundesstaat Oklahoma
 St. Louis (Oregon), Gemeindefreies Gebiet in Oregon

Gemeinden in Quebec, Kanada:
 Saint-Louis (Québec)
 Saint-Louis-de-Blandford
 Saint-Louis-de-Gonzague (Les Etchemins)
 Saint-Louis-de-Gonzague (Beauharnois-Salaberry)
 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente
 Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Gemeinden in Saskatchewan, Kanada:
 St. Louis (Saskatchewan)

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Louis (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin
 Saint-Louis (Réunion) auf der Insel Réunion
 Saint-Louis (Guadeloupe) im Überseedépartement Guadeloupe
 Port-Saint-Louis-du-Rhône im Département Bouches-du-Rhône
 Saint-Louis (Moselle) im Département Moselle
 Saint-Louis-lès-Bitche im Département Moselle
 Saint-Louis et Parahou im Département Aude
 St. Louis (Neukaledonien) im Überseedépartement Neukaledonien

weitere geografische Objekte:
 Saint-Louis-du-Nord, Stadt im Departement Nord-Ouest, Haiti
 Saint Louis (Saskatchewan), Ort in Saskatchewan, Kanada
 Region Saint-Louis, Verwaltungsregion des Senegal
 Saint-Louis (Senegal), Stadt in Senegal
 Saint Louis River, ein Fluss im Bundesstaat Minnesota
 Île Saint-Louis, Seine-Insel in Paris, Frankreich
 Île Saint-Louis (Senegal), Insel in Senegal
 Lac Saint-Louis, See in Québec, Kanada
 Mount St. Louis, Berg im Grahamland, Antarktika
 St. Louis County (Missouri), County im Bundesstaat Missouri, USA

Siehe auch:
 Kanton Saint-Louis